Чемпіонат Уельсу з футболу 2007—2008 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном вперше став Лланеллі.

Клуби

Турнірна таблиця

 

 

Примітки: 
1. Клуб Бангор Сіті взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубка Уельсу 2007—2008.

Позначення:

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на rsssf 

2007—2008
Уельс
Уельс